Emmelmann

ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Emmelmann (* 1961), deutscher Leichtathlet
 Kirsten Emmelmann (* 1961), deutsche Leichtathletin
 Stefan Emmelmann (* 1954), deutsch-österreichischer Maler, Grafiker, Bildhauer, Installationskünstler und Keramiker, seit 2002 Lehrbeauftragter an der Universität für angewandte Kunst, Wien
 Ursula Ida Emmelmann (* 1930), deutsche Unternehmerin, siehe Ursula Ida Lapp
 Claus Emmelmann  Professor Dr.-Ing., CEO Hamburger LZN Laser Zentrum Nord GmbH und Leiter des Instituts für Laser- und Anlagensystemtechnik der Technischen Universität Hamburg (TUHH)

steht für:
 die Adolf Emmelmann Karosserie-Fabrik in Hannover